John Wilton peut désigner:

Homme politique 
 John C. Wilton (1879-1942), soldat et homme politique canadien
 John Wilton (1925-2002), homme politique australien
 John Wilton (1921-2011), ambassadeur britannique
 John Wilton (fl. 1414-1417), homme politique anglais

Autre 
 John Wilton (1910-1981), général australien
 John Raymond Wilton (1884-1944), mathématicien australien

Personnage 
 Jack Wilton, personnage du roman Le Voyageur malchanceux de Thomas Nashe

Voir aussi 
 

Homonymie de personnes